Loreto (Ancona) - comuna localizada na província de Ancona e um dos maiores centros de peregrinação cristã na Itália.

Loreto (Santiago del Estero) - cidade localizada no departamento Loreto, província de Santiago del Estero;
Loreto (departamento) - departamento localizada na província de Santiago del Estero;
Loreto (Misiones) - cidade localizada no departamento Candelaria, localizada na província de Misiones.;
Loreto (Corrientes) - cidade localizada no departamento de San Miguel, localizada na província de Corrientes;

Loreto (Maranhão) - município do estado do Maranhão;

Loreto (Bolívia) - cidade localizada na província de Marbán

Loreto (cantão) - cantão localizado na província de Orellana;

Loreto (Agusan del Sur) - município localizado na província de Agusan del Sur.
Loreto (Surigao del Norte) - município localizado na província de Surigao del Norte.

Loreto (Coimbra) - bairro na cidade de Coimbra
Loreto (Lisboa) - bairro na cidade de Lisboa

Loreto (Baja California Sur) - cidade localizada no estado de Baja California Sur;
Loreto (município de Baja California Sur) - município localizado no estado de Baja California Sur;
Loreto (município de Zacatecas) - município localizado no estado de Zacatecas;
Loreto (Zacatecas) - cidade do estado de Zacatecas;
Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó - localizada no estado de Baja California Sur;

Loreto (Paraguai) - cidade localizada no departamento de Concepción;

Loreto (região) - Uma das cinco regiões do Peru;
Loreto (Peru) - cidade peruana

Loreto Aprutino - na província de Pescara;

Desambiguação
Desambiguações de topônimos